Ро́отси () — топоним в Эстонии:

 Роотси — деревня в волости Кохила уезда Рапламаа.
 Роотси — деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.
 Роотси — деревня в волости Хийумаа уезда Хийумаа.